Parys – w mitologii greckiej królewicz trojański, syn Priama, ukochany pięknej Heleny
 Parys – imię męskie
 Parys – planetoida o numerze katalogowym 3317
 Parys – wieś w Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze
 Parys – miejscowość położona w Wolnym Państwie w RPA

Zobacz też 

 Jan Parys – polski polityk
 Magdalena Parys – polska poetka, pisarka i tłumaczka
 Paweł Parys – polski żużlowiec